Якибчук — фамилия. Известные носители:

 Якибчук, Мирослав Ильич (род. 1968) — украинский политик, общественный деятель, лидер профсоюзного движения.
 Якибчук, Татьяна Михайловна (род. 1968) — украинская и российская параолимпийская легкоатлетка.